Les frères Deckherr, imprimeurs français, actifs à Montbéliard dans la première moitié du  ;
 Henri-Alphonse Deckherr (1842-1933), général français.